Уильям Скорсби (русс. устар. Вильям Скоресби; , ) — английский мореплаватель, натуралист, исследователь Арктики и священнослужитель.

Биография 
Родился в деревушке Кроптон недалеко от городка Пикеринг, в 26 милях к югу от Уитби.

Его отец, Уильям Скорсби-старший, занимался китобойным промыслом в арктических водах. Согласно записям его сына, именно он около 1807 года придумал конструкцию вороньего гнезда.

С одиннадцати лет был на борту отцовского корабля. С 1803 года они с отцом плавали на китобойном судне Resolution, где он стал старшим помощником.

Летом 1822 года отец с сыном на китобое Baffin ходили вдоль восточного берега Гренландии. За время плавания Скорсби подробно описал около 400 миль побережья, с 69° 30' по 72° 30' северной широты. В 1823 году публикуется его «Дневник путешествия в район северного китобойного промысла» (), сделавший его одним из наиболее значительных исследователей Арктики того времени.

Плавание 1822 года стало для него последним. Вернувшись, он узнал о смерти своей жены, что подтолкнуло его к пути священнослужителя.

Занимался наблюдением за погодой, снегом (снежинки), магнетизмом и другими исследованиями.

Память 
В его честь был назван ряд объектов, в том числе:
 Скорсби (лунный кратер) — лунный кратер
 Скорсби (залив) — крупнейший фьорд.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Исследователи Арктики
Члены-корреспонденты Французской академии наук